Джеми (Джейми) Джонсон (; 23 января 1982, Порт Франкс, Онтарио, Канада) — бывший, профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий. Ныне хоккейный тренер.

Карьера 

Джейми Джонсон начал свою карьеру в хоккейной лиге Онтарио, проведя полтора сезона в клубе «Сарния Стинг». С 2001 по 2003 года выступал за команду «Ошава Дженералз». В сезоне 2003/04 дебютировал в ECHL, играя в клубе «Луизиана Айс Гэйторз». Следующие два сезона провёл в команде «Огаста Линкс», которая также выступала в ECHL. В сезоне 2005/06 дебютировал в Американской хоккейной лиге, перебравшись из фарм-клуба «Огаста Линкс» в «Айова Старз».

Однако сезон 2006/07 в основном провёл за «Огаста Линкс», сыграв за «Айову» всего 8 стреч. В середине сезона перешёл в клуб «Бриджпорт Саунд Тайгерс».

Не прижившись, следующий сезон провёл в команде «Олбани Ривер Рэтс». Сезон 2008/09 провёл в Европе в финской СМ-Лиге за клуб «ТПС».

В 2009 году вернулся в США, подписав однолетний контракт с «Рочестер Американс». С 2010 по 2012 года провёл в «Гранд-Рапидс Гриффинс»

В 2012 году подписал контракт с клубом КХЛ «Динамо» Рига.

Летом 2013 года подписал контракт с фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Беарс». Не закрепившись в составе, вернулся в рижское «Динамо».

22 июля 2014 года подписал однолетний контракт с немецким клубом «Кёльнер Хайе».

Статистика 
 Последнее обновление: 5 декабря 2016 года

Клубная карьера

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль игрока на сайте клуба «Динамо» Рига

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Огаста Линкс»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки ХК ТПС
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Вена Кэпиталз»
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»